Oserzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Oserzi (Horochiw), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Horochiw
 Oserzi (Warasch), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Warasch